

Pessoas
Christian Erickson
John Edward Erickson
Keith Erickson
Leif Erickson
Milton Erickson

Outros
Rune Erickson
Síndrome de Abruzzo-Erickson
Ou ainda:
Glishades ericksoni

Desambiguações de sobrenomes